Torrejón hace referencia a varios artículos:

Municipios en España
 Torrejón de Ardoz (provincia de Madrid)
 Torrejón de Velasco (provincia de Madrid)
 Torrejón de la Calzada (provincia de Madrid)
 Torrejón del Rey (provincia de Guadalajara)
 Torrejón el Rubio (provincia de Cáceres)

Geografía física
 Río Torrejón, corto río de España afluente del río Cigüela que discurre por la provincia de Cuenca.

Apellido
 Andrés Torrejón, alcalde de Móstoles.
 Marc Torrejón, futbolista español.